Анри́ Жозе́ф Дюлоран (Дю Лоран, , настоящая фамилия — Лоран, Laurent; крещён 27 марта 1719, Дуэ — 17 августа 1793, Мариенборн, ныне часть Майнца) — французский писатель и философ, бывший монах.

Биография 
Родился в семье хирурга, образование получил в иезуитской коллегии. В 18 лет принёс монашеские обеты, но стремительно разочаровался в католицизме, покинул монастырь и начал публиковать антиклерикальные памфлеты.

В 1761 году Дюлоран обосновался в Париже, где развернул бурную литературную деятельность, публикуя (как анонимно, так под чужими или вымышленными именами) множество сочинений как в стихах, так и в прозе.

«Кум Матьё» 
В 1766 году Дюлоран выпустил лучшее своё произведение — «Кум Матьё, или Превратности человеческого ума» (), сатирический роман с главным героем по имени Кум Матьё, по прозвищу Философ. Роман обличал фанатизм, нетерпимость и лицемерие. Был затем схвачен церковными властями, приговорён к пожизненному заключению и умер в заключении много лет спустя.

Вольтер высоко отзывался о романе Дюлорана; знал он, по-видимому, и о судьбе писателя, осуждённого пожизненно, а потому мог не опасаться навредить Дюлорану, приписав ему новую повесть «Простодушный» (уже осенью 1767 запрещённую церковной цензурой).

Русский перевод романа «Кум Матьё» 
В 1803 году появился русский перевод романа, который был тут же запрещён. Запрет был позже снят, но переводчик и цензор П. А. Пельский (1763/1765 — 1803), разрешивший выпустить книгу в свет, подвёргся неким неприятностям, с которыми современники связали его смерть. В некрологе говорилось: «отважная предприимчивость перевести книгу „Кум Матвей“, сочинения чрезвычайно дерзкого, послужила причиной его преждевременной смерти».

Литература 
 Гордон Л. С. Роман Дюлорана «Кум Матье» (Из истории плебейского крыла французского Просвещения) // Вопросы литературы, № 5 (1960). С. 119—133.
 Гордон Л. С. Диалог в философском романе Дюлорана «Кум Матье» // Ученые записки Уральского ун-та, № 44 (1966. Серия филологические науки, Вып. 1. С. 17 — 31.
 Гордон Л. С. Забытый поэт и переводчик Петр Афанасьевич Пельский (1765—1803) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1963. № 2. С. 117—127.

Писатели Франции XVIII века
Французские поэты XVIII века
Сатирики Франции
Философы Франции XVIII века
Аббаты